Cantonul Saint-Seine-l'Abbaye este un canton din arondismentul Dijon, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Bligny-le-Sec || align="right" | 127 || align="right" | 21440 || align="right" | 21085
|-
| Champagny || align="right" | 27 || align="right" | 21440 || align="right" | 21136
|-
| Chanceaux || align="right" | 208 || align="right" | 21440 || align="right" | 21142
|-
| Curtil-Saint-Seine || align="right" | 104 || align="right" | 21380 || align="right" | 21218
|-
| Francheville || align="right" | 199 || align="right" | 21440 || align="right" | 21284
|-
| Frénois || align="right" | 65 || align="right" | 21120 || align="right" | 21286
|-
| Lamargelle || align="right" | 145 || align="right" | 21440 || align="right" | 21338
|-
| Léry || align="right" | 235 || align="right" | 21440 || align="right" | 21345
|-
| Panges || align="right" | 74 || align="right" | 21540 || align="right" | 21477
|-
| Pellerey || align="right" | 103 || align="right" | 21440 || align="right" | 21479
|-
| Poiseul-la-Grange || align="right" | 70 || align="right" | 21440 || align="right" | 21489
|-
| Poncey-sur-l'Ignon || align="right" | 81 || align="right" | 21440 || align="right" | 21494
|-
| Saint-Martin-du-Mont || align="right" | 407 || align="right" | 21440 || align="right" | 21561
|-
| Saint-Seine-l'Abbaye || align="right" | 355 || align="right" | 21440 || align="right" | 21573
|-
| Saussy || align="right" | 104 || align="right" | 21380 || align="right" | 21589
|-
| Trouhaut || align="right" | 125 || align="right" | 21440 || align="right" | 21646
|-
| Turcey || align="right" | 171 || align="right" | 21540 || align="right" | 21648
|-
| Val-Suzon || align="right" | 180 || align="right" | 21121 || align="right" | 21651
|-
| Vaux-Saules || align="right" | 133 || align="right" | 21440 || align="right" | 21659
|-
| Villotte-Saint-Seine || align="right" | 74 || align="right" | 21690 || align="right" | 21705
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or